Příjmení Bass nosí více různých osobností:

Arnošt Bass (1885–1943) – český pedagog, překladatel a publicista židovského původu
Eduard Bass (1887–1946) – český novinář a spisovatel
Fontella Bass (1940–2012) – americká zpěvačka
František Bass (1930–1944) – český dětský básník židovského původu
George Bass (1771–1803) – anglický lékař a cestovatel
Hyman Bass (* 1932) – americký matematik
Richard Bass (1929–2015) – americký horolezec a podnikatel
Roderich Bass (1873–1933) – český klavírista a skladatel
Saul Bass (1920–1996) – americký grafik

Jiné významy
Bass Rock – skalní ostrov ve Skotsku
Drill & Bass – označení pro experimentální hudbu
Drum and Bass – označení pro žánr elektronické hudby
Fender Jazz Bass – model baskytary stavitele Leo Fendera

Židovská příjmení
Německá příjmení